En français, papi un surnom affectif donné au grand-père, il peut s'écrire papy.
 En italien, papi est le pluriel du mot papa qui signifie pape.
 Dans certaines langues (par exemple l'allemand) papi est le diminutif ou l'équivalent de papa.

Langue 
 Le papi est une langue papoue parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Patronyme 

 Claude Papi (1949-1983), footballeur corse
 Gennaro Papi (1886-1941), chef d'orchestre italien
 Mustafa Papi (né en 1981), metteur en scène et comédien de théâtre iranien
 Samuele Papi (né en 1973), joueur italien de volley-ball
 Stan Papi (né en 1951), joueur américain de baseball
 Stefano Papi (xviie-xviiie siècle), peintre italien

Surnom 
 David Ortiz (né en 1975), joueur dominicain de baseball surnommé Big Papi

Musique 
 Le nom Papi peut aussi désigner Papi Sánchez.
 PaPi est une chanson de Jennifer Lopez sortie en 2011.

Sigle 

Le sigle PAPI peut signifier :
 en langage aéronautique
 Precision Approach Path Indicator (Indicateur de pente d'approche en français)
 en anatomie
 Point d'angle postéro-interne
 en français
 Point d'accès public à Internet
 Plan d'adaptation pédagogique individuel
 Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations
 en anglais
 Performance Application Programming Interface
 Propriety Access Protocol Interface